Edgar Puusepp (1911–1982) – estoński zapaśnik
 Endel Puusepp (1909–1996) – estoński pilot
 Ludvig Puusepp (1875–1942) – estoński neurochirurg
 Lily-Marlene Puusepp – estońska harfistka